Palliser, prononcé , peut faire référence à :

Patronymes
 John Palliser, géographe et explorateur canadien, mais aussi
 l'Expédition Palliser (1857-1860)
 le Triangle de Palliser
 Sir Hugh Palliser
Cap Palliser
Baie de Palliser
Îles Palliser
 Sir William Palliser
 Wray Palliser

Hôtel
 L'Hôtel Palliser est un hôtel de luxe de Calgary, Alberta (Canada)

Circonscription électorale 
 Palliser est une circonscription électorale de la Saskatchewan au Canada.
 Palliser est une ancienne circonscription fédérale albertaine.

Homonymie de patronyme